Чотириразова чемпіонка Фабіола Сулуага не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Лурдес Домінгес Ліно. 

Флавія Пеннетта виграла титул, у фіналі перемігши Лурдес Домінгес Ліно з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, одиночний розряд
2005